Нижче наведено список телерадіокомпаній, яким УЄФА надала медійні права на трансляцію матчів Чемпіонату Європи з футболу 2016.

Телерадіомовлення

УЄФА

Решта світу

Радіоправа

Примітки 

Чемпіонат Європи з футболу 2016